Audi A3 ist eine Kompaktklassen-Modellreihe von Audi, die seit Sommer 1996 in bisher vier Generationen hergestellt wird.

Im Juli 2013 lief das dreimillionste Auto vom Band.

Seit Spätsommer 2013 ist der A3 auch als Limousine erhältlich. Sie ist 4,46 m lang und damit knapp 25 cm kürzer als eine A4-Limousine.

Die Modellreihe teilt sich ihre Plattform mit anderen Modellen des VW-Konzerns wie dem VW Golf und dem Seat Leon.

Baureihen im Überblick

Weblinks 

 Offizielle Website
 
 Wiki zum A3

Einzelnachweise 

Fahrzeug der Kompaktklasse
A3
Cabriolet
Kombilimousine
Limousine
Pkw-Modell